Логвиновский — фамилия и топоним:

Известные носители 
 Логвиновский, Виталий Степанович (1941—2019) — актёр, народный артист России.

Топонимы 
 Логвиновский — посёлок в Сальском районе Ростовской области.

См. также